Carmine Senise peut faire référence à:
 Carmine Senise (1883-1958) est un policier et préfet italien.
 Carmine Senise (1836-1918) est un préfet et un homme politique italien.